Ол () — муніципалітет у традиційному та виборчому окрузі Бускерюд у графстві Вікен, Норвегія. Це частина традиційного регіону Холінгдал. Адміністративний центр муніципалітету — село Ол. Парафія Аал була створена як муніципалітет 1 січня 1838 р.  Район Хуль був відокремлений від муніципалітету Аал в 1877 році, щоб стати окремим муніципалітетом.

Географія 
80% муніципалітету Ол мають принаймні 900 метрів над рівнем моря. Найвища точка - Раудбергнутен 1819 метрів.  Рейнескарвет, значна гора Ол, має вершину 1791 метрів. Взимку Ол має понад 400 км підтримуваних трас для бігових лиж. 

Ол межує з муніципалітетами Ол Хуль, Гол, Гемседал, Нес, Норе ог Увдал і Лердал.

Бергенська лінія, залізнична лінія між Осло та Бергеном проходить через Ол. Станція Ол має висоту 436 метрів і є напівшляхом станції на Бергенській лінії.

Халінгдалсельва проходить по дну основної долини, утворюючи Страндафьорден, довге вузьке озеро на кілька кілометрів. Ол має кілька гідроелектростанцій. Халлінгдальсельва проходить частково тунелем звідси до муніципалітету Нес, де веде до великої турбінної електростанції.

Загальна інформація 
Приблизно 5000 мешканців розкинулися в кількох менших селах, включаючи Ол, Торпо, Левельд, Ватс, Трілхус, Гранхаген, Брей і Странд. Існує сильна культурна традиція, коли народна музика є важливою частиною ідентичності людей. Folkemusikkveka проводиться кожного травня протягом тижня.

Традиційна галузь Ол - це переважно дрібне землеробство. Багато тваринницьких ферм все ще експлуатують невеликі стада овець, молочної худоби та кіз. Вирощування сільськогосподарських культур важко через круті стіни долин, але в минулому всі вирощували пшеницю, ячмінь, жито та картоплю.

Місцева газета, що отримала нагороди, Hallingdølen має офіси в селі Ол. Вона виходить у вівторок, четвер і суботу. Ол має школу Videregående та Folkehøyskole для глухих учнів.

Назва 
Давньоскандинавська форма назви була Áll. Назва ідентична слову áll, що означає «канава» або «балка». У 1921 році написання назви було змінено з «Aal»  на «Ål».

Герб 
Герб походить із сучасності. Зброя була надана 30 листопада 1984 року і показує три срібні форми ромба у вертикальній лінії на червоному тлі. Проекти взяті за старим і загальноприйнятим зразком, який використовується в ручних тканих гобеленах у цій місцевості. Вони також символізують три церкви в муніципалітеті: Ол, Торпо та Левельд.

Пам'ятки 

 Торповська церква (побудована близько 1190–1200) знаходиться в Торпо
 Музей Ål Bygdamuseum побудований навколо старої ферми Лексвол і є типовим для цієї місцевості. Будівлі відносяться до 17 століття. У подальші роки музей отримав додаткові будівлі - Øvre tunet, Stølen та Husmannsplassen, де реконструйовано кам'яний котедж, подібний до тих, що використовувались у гірському відгінному випасі худоби .
 Парк розваг Hallingdal, кемпінг з високими мотузками, курс та заходи
 Ål Skisenter, гірськолижний комплекс

Галерея

Визначні люди з Ол 

 Холгрим Берг (нар. 1945), народний музикант і політик
 Ларс Т. Белла (1922–2013), політичний діяч, активний 25 років у місцевій політиці Ол
 Штейн Торлейф Белла (нар. 1968), автор пісень, співак і гітарист
 Нільс Тер'є Далсейде (1952–2018), суддя та державний службовець
 Крістіан Хефте (1905–1977), актор
 Тронд Геллеланд (нар. 1962), політик
 Одд Хофтун (нар. 1927), інженер і місіонер Непалу
 Ельдб'єрг Левер (нар. 1943), політик
 Міккель Едлієн (1893–1984), вчений, педагог і дослідник ґрунту
 Einfrid Perstølen (1917-2017), психіатр і прихильник нюнорської мови
 Амбьорг Селтун (1922–2012), фермер і політик
 Оле Ларсен Скаттебол (1844–1929), суддя та політичний діяч
 Ембрік Стренд (1876–1947), ентомолог і арахнолог
 Олав Тон (нар. 1923), девелопер і мільярдер

Міста-побратими 
Наступні міста побратими з Ол: 
  - Солола, Гватемала

Примітки

Посилання 
 Муніципальний інформаційний бюлетень із статистики Норвегії
 Офіційний туристичний вебсайт 
 Folkemusikkveka 

Географія Норвегії
Міста Норвегії